Çiyni – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Çiyni – centro abitato del distretto di Ucar, in Azerbaigian